Ephydra — рід двокрилих комах родини бережницевих мушок (Ephydridae). Містить 40 видів.

Поширення 
Рід представлений у всіх зоогеографічних регіонах планети. Мешкають на морському узбережжі, болотах, ставках, лиманах. Багато видів призвичаїлися до екстремальних середовищ — термальних, гіперсолених або лужних водойм.

Види 
 Ephydra afghanica Dahl, 1961
 Ephydra annulata Macquart, 1943
 Ephydra attica Becker, 1896
 Ephydra breva Hu & Yang, 2002
 Ephydra dorsala Hu & Yang, 2002
 Ephydra heijingensis Hu & Yang, 2002
 Ephydra orichalcea Gimmerthal, 1847
 Ephydra urmiana Gunther, 1899
 Ephydra yangi Hu & Yang, 2002
 Ephydra basilaris Waltl, 1837
 Ephydra (Ephydra) auripes Aldrich, 1912
 Ephydra (Ephydra) bivittata Loew, 1860
 Ephydra (Ephydra) bruesi Cresson, 1934
 Ephydra (Ephydra) flavipes (Macquart, 1843)
 Ephydra (Ephydra) glauca Meigen, 1830
 Ephydra (Ephydra) goedeni Wirth, 1971
 Ephydra (Ephydra) japonica Miyagi, 1966
 Ephydra (Ephydra) macellaria Egger, 1862
 Ephydra (Ephydra) magadiensis Wirth, 1975
 Ephydra (Ephydra) mexicana Cresson, 1934
 Ephydra (Ephydra) millbrae Jones, 1906
 Ephydra (Ephydra) murina Wirth, 1975
 Ephydra (Ephydra) niveiceps Cresson, 1916
 Ephydra (Ephydra) obscuripes Loew, 1866
 Ephydra (Ephydra) ochrostoma Brulle, 1833
 Ephydra (Ephydra) opaca Loew, 1856
 Ephydra (Ephydra) packardi Wirth, 1971
 Ephydra (Ephydra) pectinulata Cresson, 1916
 Ephydra (Ephydra) pseudomurina Krivosheina, 1983
 Ephydra (Ephydra) riparia Fallén, 1813
 Ephydra (Ephydra) scholtzi Becker, 1896
 Ephydra (Ephydra) shalatinensis El-Moursy, Negm, El-Hawagry & Ebrahim, 2006
 Ephydra (Ephydra) stuckenbergi Wirth, 1975
 Ephydra (Ephydra) subopaca Loew, 1864
 Ephydra (Ephydra) thermophila Cresson, 1934
 Ephydra (Ephydra) tibetensis Cresson, 1934
 Ephydra (Ephydra) usingeri Wirth, 1976
 Ephydra (Halephydra) gracilis Packard, 1871.
 Ephydra (Hydropyrus) currani Wirth, 1971.
 Ephydra (Hydropyrus) hians Say, 1830.

 Викопні види

Примітки 

Бережницеві мушки
Роди двокрилих